

Топоніми 
 Дніпровська — станиця в Тимашевському районі Краснодарського краю
 Дніпровська — вантажна станція Придніпровської залізниці, розташована у смт Дніпровське (Дніпропетровська область)
 Дніпровська — зупинний пункт Одеської залізниці, розташований у селищі Придніпровське (Херсонська область)
 Дніпровська — проєктована станція Київського метрополітену

Інше 
 Дніпровська сільська рада
 Дніпровська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Дніпровська сільська рада — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Дніпровська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район
 Дніпровська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Дніпро (значення)
 Дніпровський